

Film
Retaliation – film 1911 diretto da William Davis (Will S. Davis)
Retaliation – film 2006 diretto da Carl Miller

Musica
 Retaliation – gruppo musicale
 Retaliation – album del 1987